Migliore puede referirse a:
 Celestino Migliore (* 1952, Cuneo), un Arzobispo italiano (it)
 Cristiano Migliore
 Fiorella Migliore (Llanes) (* 1989, Asunción), una modelo, actriz, conductora de Tv y Reina de belleza paraguaya
 José ("Pepe") Migliore (* 1930, San Isidro), un piloto de automovilismo
 Oliviero Migliore, "Holly One" (1965, Zúrich – 2006, Barcelona), actor porno  italiano
 Pablo Migliore (* 1982, Buenos Aires), un jugador de fútbol argentino